Métro Paris 10